Doublets är en kulle i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Australien gör anspråk på området. Toppen på Doublets är  meter över havet.

Terrängen runt Doublets är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydost om Doublets. Trakten är obefolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Kullar i Östantarktis
Australiens anspråk i Antarktis